Żary peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Żary, un village

dans la voïvodie de Lublin
 Żary, un village du powiat de Biłgoraj

dans la voïvodie de Lubusz
 powiat de Żary, une powiat.
 gmina de Żary, une gmina .
 Żary, une ville, chef lieu de la powiat et de la gmina de même nom.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Żary, un village